
Литературное направление (, , ) — совокупность литературно-эстетических и духовных принципов, характерная для произведений многих писателей, сохраняющаяся и реализующаяся в их творчестве на протяжении некоторого исторического периода. Литературные направления складываются под влиянием исторических обстоятельств; вместе с тем иногда они имеют своих теоретиков и идеологов, в произведениях которых объясняются и обосновываются упомянутые принципы.

В источниках выделяются различные литературные направления:

 классицизм
 сентиментализм
 романтизм
 реализм
 модернистские течения (символизм, акмеизм, футуризм, сюрреализм, магический реализм, натурализм и др.)

Список литературных направлений 
Ниже представлен список современных литературных направлений, появившихся после эпохи Возрождения. Список является приблизительным, поскольку некоторые направления пересекаются.

См. также 
 Список литературных направлений

Примечания

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь /Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — 752 с. — ISBN 1071915. 

Литература
Литературные термины
Литературные направления